Het ATP-toernooi van Birmingham 1994 (met de officiële naam U.S. Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 11 t/m 17 april 1994. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Brook Highland Racquet Club in de Amerikaanse stad Birmingham.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Birmingham
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in Alabama